L'ultima casa a sinistra – film del 1972 diretto da Wes Craven
L'ultima casa a sinistra – film del 2009 diretto da Dennis Iliadis